Gombrich est un patronyme porté notamment par :

 Ernst Gombrich (1909-2001), spécialiste de l'histoire de l'art et de l'iconographie ;
 Richard Gombrich (1937-), indologue britannique.